Kantō:

Japan:
Kantō (regija)
Kantō, ravnica